Западнопоморското войводство ( [vɔjɛˈvut​͡stfɔ zaˈxɔdɲɔ pɔˈmɔrskʲɛ]) е войводство в Северозападна Полша. Заема площ от 22 892,48 km². Административен център е град Шчечин.

География 
Граничи с Любушкото на югозапад, Великополскотона юг, с Поморското войводство на изток, с германската федерална провинция Мекленбург-Предна Померания на запад и с Балтийско море на север.

История 
Създадено е през 1999 година след сливането на бившите войводства Шчечин и Кошалин. Областта носи името на историческия регион Померания (Polish: Pomorze). Въпреки названието Западна Померания войводството всъщност не включва най-западните части на историческа Померания (днес те са в границите на Германия).

Население 
Населението на войводството възлиза на 1 693 520 души (2010).

Административно деление 

Административно войводството е разделено на 21 окръга (повята), които от своя страна се делят на 114 общини (гмини).

Източници